Turza Mała bezeichnet Dörfer in Polen:
 Turza Mała (Brudzeń Duży), Dorf der Gmina Brudzeń Duży im Powiat Płocki der Woiwodschaft Masowien
 Turza Mała (Lipowiec Kościelny), Dorf der Gmina Lipowiec Kościelny im Powiat Mławski der Woiwodschaft Masowien
 Turza Mała (Płośnica), Dorf der Gmina Płośnica im Powiat Działdowski der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1940 bis 1945 Klein Tauersee, Kreis Neidenburg, Ostpreußen